Trapianto – operazione chirurgica in cui si sostituisce un organo o un tessuto 
Trapianto – album di Paola Musiani
Trapianto – operazione colturale in cui si sposta una pianta da un luogo di crescita ad un altro